Abierto Mexicano TELCEL 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 23–28 lutego 2009 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 1 226 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w Meksyku